Partisan kan syfta på:

 Partisan (militär) – en person som genom gerillakrigföring och olika typer av sabotage bekämpar en fiende
 Partisan – en typ av stångvapen, se bardisan
 Partisaner (bok) – en bok av Alistair MacLean
 Partisan (TV-serie), en TV-serie som hade premiär på Viaplay